London by Night – cortometraggio del 1900 prodotto dalla Hepworth
London by Night – cortometraggio del 1913 diretto da Alexander Butler
London by Night – film del 1937 diretto da William Thiele
London by Night – film tv del 2009 diretto da Alan von Altendorf